La Plana Gran és una plana agrícola pertanyents al poble de Puigmaçana, a l'antic terme de Mur, actualment de Castell de Mur, al Pallars Jussà.

Està situada al costat meridional dels Plans de Puigmaçana, en el coster que davalla cap al barranc que discorre per aquell lloc.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer dos passos d'aproximació

Gran
Gran
Gran